Сабин може да се отнася до лично име или фамилия.

Исторически личности

Древен Рим 
:

 Апий Клавдий Сабин Инрегиленсис – консул 495 пр.н.е.
 Тит Сициний Сабин – консул 487 пр.н.е.
 Апий Клавдий Крас Инрегиленсис Сабин – консул 471 пр.н.е., син на консула от 495 пр.н.е.
 Апий Клавдий Крас Инрегиленсис Сабин – консул 451 пр.н.е., син на консула от 471 пр.н.е.
 Гай Клавдий Инрегиленсис Сабин – консул 460 пр.н.е., син на консула от 495 пр.н.е.
 Апий Клавдий Крас Сабин Инрегиленсис – консулски военен трибун 424 пр.н.е.
 Апий Клавдий Крас Инрегиленсис Сабин – диктатор 362, консул 349 пр.н.е.
 Гай Попей Сабин – консул 9 г., баща на Попея Сабина Старша
 Попея Сабина Старша – майка на Попея Сабина
 Попея Сабина – римска императрица и втора съпруга на император Нерон
 Гай Калвизий Сабин (консул 39 пр.н.е.)
 Гай Калвизий Сабин (консул 4 пр.н.е.), син на горния
 Гай Калвизий Сабин (консул 26 г.), син на горния
 Сабин (поет) († пр. 16 г.) – поет по времето на имп. Август
 Алфидий Сабин, проконсул по времето на имп. Август
 Публий Калвизий Сабин Попмоний Секунд, поет, суфектконсул 44 г.
 Тит Флавий Сабин (баща на Веспасиан) – баща на император Веспасиан
 Тит Флавий Сабин (консул 47 г.) – брат на император Веспасиан
 Тит Флавий Сабин (консул 69 г.) – син на консула от 47 г.
 Тит Флавий Сабин (консул 72 г.) – суфектконсул 72 г.
 Тит Флавий Сабин (консул 82 г.) – син на консула от 69 г.
 Авъл Паконий Сабин – суфектконсул 58 г.
 Юлий Сабин – римски антиимператор в Галия (69 – 79 г.)
 Корнелий Сабин – военен трибун в преторианската гвардия, конспиратор по времето на имп. Калигула
 Гней Арулен Целий Сабин – суфектконсул 69 г., прочут учен – юрист
 Луций Вибий Сабин – суфектконсул (?), баща на Вибия Сабина
 Вибия Сабина – съпруга на император Адриан
 Гай Опий Сабин – консул 84 г.
 Нимфидий Сабин († 68) – преториански префект по времето на Нерон
 Публий Метилий Сабин Непот – суфектконсул 91 г.
 Гай Опий Сабин Юлий Непот Марк Вибий Солемнис Север – внук на Спурий Опий
 Марк Понтий Лелиан Ларций Сабин – суфектконсул 145 г.
 Луций Петроний Сабин – суфектконсул 145 г.
 Луций Петроний Сабин, прокуратор по времето на Марк Аврелий и Комод; син на суфектконсула от 145 г.
 Марк Понтий Сабин – суфектконсул 153 г.
 Гней Арулен Целий Сабин – римски консул, юрист
 Масурий Сабин – римски юрист 1 век
 Гай Светрий Сабин – консул 214 г. и 240 г.
 Публий Катий Сабин – консул 216 г.
 Луций Мантений Сабин – управител на провинция Долна Мизия (227/228 – 229/230 г.)
 Марк Аврелий Сабин Юлиан – узурпатор в Панония 284 г.
 Антоний Цециний Сабин – консул 316 г., баща на Цецина Сабин

Други 
 Сабин – български хан 765 – 766.
 Едуард Сабин (1788 – 1883) – английски физик и математик
 Алберт Брус Сабин – американски учен, открывател на ваксината срещу полиомиелита,

 Сабин – планински масив в Антарктида

Вижте също 
 Сабина – женски вариант на името
 Сабини (сабиняни) – народ
 Сабинианци – юридическа школа